Костка () — польская фамилия. Известные носители:

 Костка, Майкл (род. 1985) — канадский хоккеист, защитник.
 Костка, Петр (род. 1938) — чешский актёр театра, кино и телевидения.
 Костка, Станислав (1550—1568) — святой Римско-Католической Церкви, монах из монашеского ордена иезуитов, покровитель Польши, министрантов.
 Костка, Станислав (1487—1555) — польский государственный и военный деятель.
 Костка, Хуберт (род. 1940) — польский футболист и тренер.
 Костка, Ян (1529—1581) — польский государственный деятель и магнат.